Slovem fleš (pův. flash) označujeme:

 fleš (šerm) – ve sportovním šermu rychlý útočný pohyb nohou ze střehu (fr. flèche, 'šipka')
 fleš čili blesk – výbojkové bleskové zařízení užívané ve fotografii
 fleš (astronomie) – v astronomii bleskové spektrum sluneční chronosféry pozorovatelné např. při zatmění Slunce
 fleš (čajovník) – vzrostný vrchol větviček čajovníku
fleš (žurnalistika) – krátká agenturní zpráva
fleš (opevnění) – druh vojenského polního opevnění

Související články 
 flash
 flyš 
 flush